

Cinema 
Breathe – film del 2009 diretto da Nicholas Winter
Breathe – film del 2011 diretto da J. Jesses Smith
Breathe – film del 2017 diretto da Andy Serkis

Musica 
 Breathe – gruppo musicale inglese attivo negli anni ottanta
 Breathe – gruppo musicale giapponese
 Breathe – brano dei Pink Floyd del 1973
 Breathe – singolo dei Collective Soul del 1994
 Breathe – album di Midge Ure del 1996
 Breathe – singolo di Midge Ure del 1996
 Breathe – album dei Midnight Oil del 1996
 Breathe – singolo dei Prodigy del 1997
 Breathe – singolo di Kylie Minogue del 1998
 Breathe – album degli String Cheese Incident del 1999
 Breathe – album di Faith Hill del 1999
 Breathe – singolo di Faith Hill del 1999
 Breathe – singolo dei Moist del 1999
 Breathe – singolo dei Nickelback del 2000
 Breathe – singolo di Michael W. Smith del 2002
 Breathe – singolo dei Télépopmusik del 2002
 Breathe – singolo di Blu Cantrell del 2003
 Breathe – singolo di Michelle Branch del 2003
 Breathe (Don't Stop) – singolo dei Jungle Brothers del 2003
 Breathe – singolo di Melissa Etheridge del 2004
 Breathe – singolo degli Erasure del 2005
 Breathe – singolo degli Angels & Airwaves del 2008
 Breathe – singolo di Taylor Swift del 2008
 Breathe – singolo di Jax Jones del 2017
 Breathe – singolo di Astrid S del 2017
 Breathe – singolo dei Backstreet Boys del 2019
 Breathe – singolo dei Mono del 2019
 Breathe – singolo di Michał Łapaj del 2020
 Breathe – singolo dei Knuckle Puck del 2020
 Breathe – singolo dei Vladana Vučinić del 2022

Pagine correlate 
 Breath
 Breathing